Petrowski rajon (russisch ) ist der Name folgender Verwaltungseinheiten (Rajons) in Russland:
 Petrowski rajon (Saratow), in der Oblast Saratow
 Petrowski rajon (Stawropol), in der Region Stawropol
 Petrowski rajon (Tambow), in der Oblast Tambow